Plaats in Indonesië
 Meteseh (Kaliori), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Meteseh (Tembalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java